Vogtia är ett släkte av nässeldjur. Vogtia ingår i familjen Hippopodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Vogtia